Dortu ist der Familienname folgender Personen:

 Max Dortu (1878–1935), deutscher Schriftsteller, siehe Karl Neumann (Schriftsteller, 1878)
 Maximilian Dortu (1826–1849), deutscher Jurist und Revolutionär